Олександр Дідушицький (каштелян) — любачівський каштелян
 Олександр Дідушицький — граф, ксьондз
 Олександр Станіслав Дідушицький — політичний діяч

Олександр